Радојко Јежић (Нови Винодолски, 1920) је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1955. || Милијуни на отоку  || Благајник (као Р. Јежић)
|-
| 1956. || Не окрећи се сине  || Лео (као Р. Јежић)
|-
| 1958. || Цеста дуга годину дана  || Начелник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак  || Колега са састанка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Антоњин Дворжак (композитор)
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Југословенски глумци